Wertheim am Main, een plaats in Duitsland
Graafschap Wertheim, een tot de Frankische Kreits behorend graafschap binnen het Heilige Roomse Rijk
Wertheim (warenhuis), een Duitse keten van warenhuizen
Wertheim (geslacht), een Nederlandse familie
Abraham Carel Wertheim (1832-1897), een Nederlandse bankier en filantroop
Jacob Leon Wertheim (1839-1882), een Nederlands letterkundige en vertaler
Rosy Wertheim (1888-1949), een Nederlandse componiste
Jobs Wertheim (1898-1977), een Nederlandse beeldhouwer
W.F. Wertheim (1907-1998), een Nederlandse socioloog van Zuidoost-Azië
Micha Wertheim (1972), een Nederlandse cabaretier
Wertheimpark, een park in Amsterdam